Список R&B синглов № 1 в США в 2000 году составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 2000 года, публикуемого американским журналом Billboard.

История 
 Шесть песен также возглавляли Billboard Hot 100. Пять из них в 2000 году: «Thank God I Found You», «Say My Name», «Maria Maria», «Incomplete» и «Independent Women Part I.» Песня «Ms. Jackson» лидировала там следующем году.
 Три песни также возглавляли Rhythmic Top 40: «Say My Name», «Independent Women Part I» и «Ms. Jackson.»
 Три песни также возглавляли Hot Rap Tracks: «Hot Boyz», «Bounce With Me» и «Ms. Jackson.»

См. также 
 Лучшие синглы США 2000 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 2000 году
 Top Country Albums 2000

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 2000 года
Списки R&B-хитов Billboard
Списки хитов № 1 2000 года